

Patronyme 

 
 Jean Léonard Barrié (1762-1848), officier français, général sous le Premier Empire ;
 Augustin Barrié (1883-1915), compositeur et organiste français ;
 Alicia Barrié (1915 - 2002), actrice chilienne.

Homonymie de patronyme